Richardson steht für:
 einen Familiennamen, siehe Richardson (Familienname)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Richardson (Arkansas)
 Richardson (Illinois)
 Richardson (Kansas)
 Richardson (Kentucky)
 Richardson (Louisiana)
 Richardson (Mississippi)
 Richardson (North Carolina)
 Richardson (Collin County, Texas)
 Richardson (Texas), Vorort von Dallas
 Richardson (Virginia)
 Richardson (Washington)
 Richardson (West Virginia)
 Richardson (Wisconsin), im Polk County
 Richardson Acres (Wyoming)
 Richardson Corners (Massachusetts)
 Richardson Cove (Tennessee)
 Richardson Estates (Delaware)
 Richardson Park (Delaware)
 Richardson Springs (Kalifornien)
 Richardson County, Verwaltungseinheit in Nebraska
 Richardson Township, 3 verschiedene Townships in Arkansas, Minnesota und Nebraska

Ort in Kanada:
 Richardson (Saskatchewan)

Sonstige Geographie:
 Richardson Bluff, Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Richardson Cove, Bucht von Moe Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Richardson-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Richardson Highway, Straße im US-Bundesstaat Alaska
 Richardson Hill, Hügel in den Darwin Mountains, Antarktika
 Richardson Lakes, Seen im Enderbyland, Antarktika
 Richardson Mountains, Gebirgszug im Norden Kanadas
 Richardson-Nunatak, Nunatak im Grahamland, Antarktika
 Richardson Peak, Berg im Grahamland, Antarktika
 Richardson River, 3 verschiedene Flüsse in Kanada und Australien
 Mount Richardson, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Unternehmen: 
 ein britischer Kleinwagenhersteller (1919–1922), siehe C. E. Richardson & Co.
 eine britische Automarke (1903–1907), siehe J. R. Richardson & Co.
 eine britische Schiffswerft (1855–1925), siehe Richardson, Duck & Company
 eine US-amerikanische Firma für Hochfrequenz- und Mikrowellenausrüstung, siehe Richardson Electronics

Astronomie:
 Richardson (Mondkrater)

Mathematik: 
 Richardson-Extrapolation
 Richardson-Verfahren, numerisches Verfahren zum Lösen von linearen Gleichungssystemen
 Richardson-Zahl, dimensionslose Zahl in der Strömungslehre zur Darstellung von Energieverhältnissen in der Atmosphäre und im Meer

Biologie: 
 Richardson-Ziesel, nordamerikanisches Eichhörnchen

Siehe auch:
 Richardsen
 Richardsson
 Rickardsson
 Richardshohn